Бачки-Соколац () — село в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 609 жителей (по переписи населения 1991 года — 497 жителей).

Демография 
В селе Бачки-Соколац, по переписи 2002 года проживали 491 совершеннолетний житель, средний возраст которых — 44,2 лет (41,6 года у мужчин и 46,9 года у женщин). В селе есть 209 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,91.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com 
 

Населённые пункты Воеводины